Pfarrkirche Nußdorf
 Pfarrkirche Nußdorf am Attersee, heiliger Mauritius, in Oberösterreich
 Pfarrkirche Nußdorf (Nußdorf-Debant), heilige Helena, in Osttirol 
 Pfarrkirche Nussdorf (Wien), heiliger Thomas, in Wien